Mistrovství světa ve snookeru 2008 se odehrávalo ve dnech 19. dubna - 5. května 2008 v Crucible Theatre v Sheffieldu. Obhájcem mistrovského titulu z předchozího roku byl John Higgins. Největším favoritem turnaje podle sázkových kanceláří pak Ronnie O'Sullivan.Celý turnaj mistrovství světa byl dotovaný částkou £250 000 liber pro vítěze.

Maximální náběh 
Maximální náběh v Crucible Theatre a to magických 147 bodů doposud zahráli:

 1983 Cliff Thorburn
 1992 Jimmy White
 1995 Stephen Hendry
 1997 Ronnie O'Sullivan
 2003 Ronnie O'Sullivan
 2005 Mark Williams
 2008 Ronnie O'Sullivan
 2008 Allister Carter

Vyřazovací turnajový pavouk

Související články 
 Snooker
 Mistrovství světa ve snookeru

Reference 

Mistrovství světa ve snookeru
Snooker v roce 2008
Snooker ve Spojeném království
Sportovní události ve Spojeném království
Sport v Sheffieldu
Sport ve Spojeném království v roce 2008